Noms de quelques lieux de Provence

Pseudonyme choisi par Jean Moulin - d'après un nom de lieu de Provence qu'il connaissait - pour son activité artistique de dessinateur.

Nom de famille italien.

Homonymie